Steinforth ist der Name von folgendem Ort:

 Steinforth – Ortsteil der Stadt Bassum im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Steinforth – aufgegangen im Steinforth-Rubbelrath, einem Stadtteil von Korschenbroich
 Steinforth (heute Trzyniec) – Wohnplatz/Landgemeinde im ehemaligen Kreis Schlochau, Westpreußen

Steinforth ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Steinforth (1923–1981), deutscher Künstler
 Ulf Steinforth (* 1967), deutscher Box-Promoter und Brauereibesitzer

Siehe auch:

 Sport Events Steinforth